Canray Fontenot (1922-1995) était un musicien cadien.
Mike Fontenot (1980-) à Sest un joueur de deuxième but des Ligues majeures de baseball.